2015. július 1-jén létrejött a Váci Szakképzési Centrum, amely 7 oktatási intézményt és egy kollégiumot foglal magában.

A Váci Szakképzési Centrum intézményei 

A Váci Szakképzési Centrum OM azonosítója: 203065

A Váci Szakképzési Centrum főigazgatója Dudás Tibor.

Székhely címe: 2600, Vác, Naszály út 8.

További információk 
 www.vszc.hu

Vác oktatási intézményei